A&E é uma sigla de três letras que pode se refeir a:
 A&E (canal de televisão) - uma rede americana disponível em operadoras por cabo ou satélite.
 A&E Television Networks - uma empresa americana de comunicação.

Desambiguação